Kępniak – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Rogowo.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

Bibliografia 
 TERYT

Rogowo (gmina w powiecie żnińskim)